Canadian Open 2022 (kobiety) – turniej tenisowy kobiet
 Canadian Open 2022 (mężczyźni) – turniej tenisowy mężczyzn